Simón Bolívar kan syfta på:

 Simón Bolívar, sydamerikansk general
 Simón Bolívar (opera), opera av Thea Musgrave
 Simón Bolívar International Airport, flygplats i Colombia

Geografi

Mexiko 

 Simón Bolívar, Cintalapa, ort, 
 Simón Bolívar, Mapastepec, ort,